Ле-Трепор () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Дьеп, кантон Э. Расположен в 35 км к востоку от Дьепа на побережье Ла-Манша, в месте впадения в него реки Брель. На правом берегу реки Брель находится железнодорожная станция Ле-Трепор-Мер линии Эпине-Вильтанёз―Трепор-Мер.

Население (2018) — 4 723 человека.

История 
С середины XIX века, времени правления короля Луи-Филиппа, Ле-Трепор приобрел популярность как морской курорт. Многие зажиточные парижане построили здесь себе виллы, большинство из которых были разрушены во время Второй мировой войны. 

После войны город был заново отстроен, в том числе возведены отели вдоль морского побережья и открыто казино.

Достопримечательности 
 Клифы - живописные отвесные прибрежные скалы, самые высокие в Европе (до 110 метров)
 Церковь Святого Жака XVI-XVII веков
 Старое здание мэрии
 Арочные ворота XVI века
 Фуникулер, построенный в 2006 году, связывающий город с вершинами скал

Экономика 
Рыболовецкий и торговый порт, имеет пристань для яхт

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 4,2 %
 промышленность — 36,0 %
 строительство — 1,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 32,3 %
 государственные и муниципальные службы — 26,1 %

Уровень безработицы (2017) — 20,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 17 900 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Ле-Трепора с 2016 года занимает член коммунист Лоран Жак (Laurent Jacques), член Совета департамента Приморская Сена от кантона Э. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 72,99 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции